TJ Dynamo Karlovy Vary je historický název těchto klubů:
HC Energie Karlovy Vary – hokejový klub
FC Buldoci Karlovy Vary – fotbalový klub